High Speed Steel, zie Snelstaal
 High-speed Sea Service, een snelle (ca. 75 km/u) veerdienst van Stena Line, van 1997 tot 2007 ook op de verbinding Hoek van Holland - Harwich.